Мише́л Ферре́йра дос Са́нтос, более известный как просто Мишел (; ) — бразильский футболист, выступающий на позициях опорного и центрального полузащитника, а также флангового защитника (латераля).

Биография 
Детство Мишела прошло в неблагополучной фавеле Келсон’с в Рио-де-Жанейро. Он является воспитанником школы «Сан-Кристована». За взрослую команду дебютировал в 2008 году. По окончании сезона 2010 полузащитник перешёл в «Порту-Алегри», но в том же году вернулся в родной штат, где подписал контракт с «Мадурейрой». В 2013 году выступал за «Гуарани» из Пальосы. В следующем году права на Мишела выкупил «Гремио Новуризонтино». За эту команду в 2014 и 2016 годах Мишел провёл в общей сложности 25 матчей и забил восемь голов. В 2014—2015 годах вновь выступал за «Гуарани», на этот раз на правах аренды.

Прорыв в карьере Мишела произошёл в 2016 году, когда полузащитник был отдан в аренду в «Атлетико Гоияниенсе». Мишел стал одним из ключевых футболистов этой команды, которая выиграла бразильскую Серию B и заработала возвращение в элиту.

Успешные выступления в «Атлетико» привлекли внимание ведущих клубов Бразилии. В начале 2017 года Мишел вновь сменил команду, присоединившись (на правах годичной аренды) к «Гремио». С «трёхцветными» Мишел провёл успешную кампанию в розыгрыше Кубка Либертадорес 2017. Универсальный полузащитник сыграл в 10 из 14 матчей своей команды, которая в третий раз в истории выиграла этот трофей. Мишел успешно заменил травмированного капитана команды Майкона.

Мишел женат, у него и его супруги Жойси есть дочь Луиза.

Титулы 
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2018, 2019
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2016
 Обладатель Кубка Либертадорес (1) 2017
 Обладатель Рекопы (1): 2012 (не играл)

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Гоияниенсе»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гремио Новуризонтино»
Игроки ФК «Гуарани» Пальоса
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «Порту-Алегри»
Игроки ФК «Сан-Кристован»
Игроки ФК «Форталеза»